Euophryini — триба павуків родини павуків-стрибунів (Salticidae).

Роди 
До триби відносять 116 родів.

 Agobardus Keyserling, 1885
 Allodecta Bryant, 1950
 Amphidraus Simon, 1900
 Anasaitis Bryant, 1950
 Antillattus Bryant, 1943
 Araneotanna Özdikmen & Kury, 2006
 Aruattus Logunov & Azarkina, 2008
 Asaphobelis Simon, 1902
 Ascyltus Karsch, 1878
 Athamas O. Pickard-Cambridge, 1877
 Barraina Richardson, 2013
 Bathippus Thorell, 1892
 Baviola Simon, 1898
 Belliena Simon, 1902
 Bindax Thorell, 1892
 Bulolia Żabka, 1996
 Bythocrotus Simon, 1903
 Canama Simon, 1903
 Caribattus Bryant, 1950
 Chalcolecta Simon, 1884
 Chalcolemia Zhang & Maddison, 2012
 Chalcoscirtus Bertkau, 1880
 Chalcotropis Simon, 1902
 Chapoda Peckham & Peckham, 1896
 Charippus Thorell, 1895
 Chinophrys Zhang & Maddison, 2012
 Cobanus F. O. Pickard-Cambridge, 1900
 Coccorchestes Thorell, 1881
 Colyttus Thorell, 1891
 Commoris Simon, 1902
 Compsodecta Simon, 1903
 Corticattus Zhang & Maddison, 2012
 Coryphasia Simon, 1902
 Corythalia C. L. Koch, 1850
 Cytaea Keyserling, 1882
 Darwinneon Cutler, 1971
 Diolenius Thorell, 1870
 Ecuadattus Zhang & Maddison, 2012
 Efate Berland, 1938
 Emathis Simon, 1899
 Ergane L. Koch, 1881
 Euochin Prószyński, 2018
 Euophrys C. L. Koch, 1834
 Euryattus Thorell, 1881
 Featheroides Peng, Yin, Xie & Kim, 1994
 Foliabitus Zhang & Maddison, 2012
 Frewena Richardson, 2013
 Furculattus Balogh, 1980
 Gorgasella Chickering, 1946
 Hypoblemum Peckham & Peckham, 1886
 Ilargus Simon, 1901
 Jotus L. Koch, 1881
 Junxattus Prószyński & Deeleman-Reinhold, 2012,
 Lagnus L. Koch, 1879
 Lakarobius Berry, Beatty & Prószyński, 1998
 Laufeia Simon, 1889
 Lauharulla Keyserling, 1883
 Lepidemathis Simon, 1903
 Leptathamas Balogh, 1980
 Lophostica Simon, 1902
 Maeota Simon, 1901
 Magyarus Żabka, 1985
 Maileus Peckham & Peckham, 1907
 Maratus Karsch, 1878
 Margaromma Keyserling, 1882
 Marma Simon, 1902
 Mexigonus Edwards, 2003
 Mopiopia Simon, 1902
 Naphrys Edwards, 2003
 Nebridia Simon, 1902
 Neonella Gertsch, 1936
 Nicylla Thorell, 1890
 Ohilimia Strand, 1911
 Omoedus Thorell, 1881
 Opisthoncana Strand, 1913
 Orcevia Thorell, 1890
 Parabathippus Zhang & Maddison, 2012
 Paraharmochirus Szombathy, 1915
 Parasaitis Bryant, 1950
 Parvattus Zhang & Maddison, 2012
 Pensacola Peckham & Peckham, 1885
 †Pensacolatus Wunderlich, 1988
 Pensacolops Bauab, 1983
 Petemathis Prószyński & Deeleman-Reinhold, 2012
 Phasmolia Zhang & Maddison, 2012
 Platypsecas Caporiacco, 1955
 Popcornella Zhang & Maddison, 2012
 Pristobaeus Simon, 1902
 Prostheclina Keyserling, 1882
 Pseudemathis Simon, 1902
 Pseudeuophrys Dahl, 1912
 Pseudocorythalia Caporiacco, 1938
 Pystira Simon, 1901
 Rarahu Berland, 1929
 Rhyphelia Simon, 1902
 Rumburak Wesołowska, Azarkina & Russell-Smith, 2014
 Saitidops Simon, 1901
 Saitis Simon, 1876
 Saitissus Roewer, 1938
 Saphrys Zhang & Maddison, 2015
 Saratus Otto & Hill, 2017
 Semnolius Simon, 1902
 Servaea Simon, 1888
 Sidusa Peckham & Peckham, 1895
 Sigytes Simon, 1902
 Sobasina Simon, 1898
 Soesilarishius Makhan, 2007
 Spilargis Simon, 1902
 Stoidis Simon, 1901
 Talavera Peckham & Peckham, 1909
 Tanzania Koçak & Kemal, 2008
 Tarodes Pocock, 1899
 Thiania C. L. Koch, 1846
 Thianitara Simon, 1903
 Thorelliola Strand, 1942
 Thyenula Simon, 1902
 Truncattus Zhang & Maddison, 2012
 Tylogonus Simon, 1902
 Udvardya Prószyński, 1992
 Variratina Zhang & Maddison, 2012
 Viribestus Zhang & Maddison, 2012
 Viroqua Peckham & Peckham, 1901
 Wallaba Mello-Leitão, 1940
 Xenocytaea Berry, Beatty & Prószyński, 1998
 Yacuitella Galiano, 1999
 Yimbulunga Wesołowska, Azarkina & Russell-Smith, 2014
 Zabkattus Zhang & Maddison, 2012
 Zenodorus Peckham & Peckham, 1886,

Примітки

Посилання 

Павуки-скакуни
Триби тварин